Orquestra de la Suisse Romande, orquestra simfònica amb seu a Ginebra, (Suïssa)
 Orde de l'Estrella de Romania (del seu nom en romanès Ordinul Steaua României), màxima condecoració de Romania
 OEM Service Release, edició del sistema operatiu Windows 95
 Relació de sobremostreig (del seu nom en anglès Oversampling Ratio), valoració de la freqüència de mostreig, en mostreig digital